Euthalenessa microceros är en ringmaskart som först beskrevs av William Aitcheson Haswell 1883.  Euthalenessa microceros ingår i släktet Euthalenessa och familjen Sigalionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
microceros